Беэр-Яако́в  — населённый пункт в Израиле, получивший статус города летом 2021 года, в 20 км к юго-востоку от Тель-Авива.

Назван в честь раввина Яакова Ицхаки (1848—1917), возглавившего группу горских евреев, репатриантов с Кавказа, основавших здесь в 1907 году сельскохозяйственное поселение. Есть местный совет. На первом этапе Войны за независимость Беэр-Яаков страдал от нападений арабского отряда Хасана Салама, ставка которого находилась на границе поселка (взорвана 5 апреля 1948 года). После войны в посёлок влилось ещё около 700 семей. Имеется ряд промышленных предприятий, больница для престарелых. В настоящее время ведется обширное строительство жилых зданий, мест отдыха (озеро, парк) и сети шоссейных дорог.

Население

Известные уроженцы
Яаков Ицхаки, основатель поселения Беэр-Яаков

Примечания